Vukmanić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 261 stanovnika te 90 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Ivan Ribar – političar (1891. – 1968.)

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji